Jol, JOL of JoL kan verwijzen naar:

Boten
jol (boot), diverse soorten roei- of zeilboten worden jol genoemd, onder andere:
Finn (zeilboot), ook bekend als finnjol, een klein type zeilboot voor recreatie en sport
OK-jol, een licht type wedstrijdzeilboot
Staverse jol, een zeilboot
12-voets jol, een houten zeilboot met zwaard, voor wedstrijd en recreatie
Bij het zeilen,
 enkele jol of dubbele jol - het gebruik van één of twee katrollen

Plaatsen
Jol (Tibet), een plaats in Tibet
Jol is een andere schrijfwijze voor Iol (Cherchell), een stad in de oudheid

Personen met de achternaam Jol
Cornelis Jol (1597 - 1641), Nederlands kaper en admiraal
Dick Jol (1956), Nederlands voetbalscheidsrechter
Martin Jol (1956), Nederlands voetbalcoach
Gerard Jol (1942), Nederlands landschapsarchitect die zich in Engeland heeft gespecialiseerd tot golfbaanarchitect
Harry M. Jol, een Canadees professor, geoloog, archeoloog en auteur, specialist in Ground-penetrating radar

Afkortingen
Jurisprudentie OnLine (JOL), een juridische databank van Wolters Kluwer
Journal of Linguistics, (JOL of JoL), een aanduiding die voor allerlei periodieken wordt gebruikt, onder andere uit België, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Canada, Taiwan, Australië en Catalonië